Nous trois est le titre de plusieurs œuvres :
Nous trois, roman de Jean Echenoz paru en 1992 ;
Nous trois, film de Renaud Bertrand sorti en 2010 ;
Nous trois, tableau de Philipp Otto Runge peint en 1805.